West Meets East – film del 1922 diretto da Albert S. Rogell
 West Meets East – album di Yehudi Menuhin e Ravi Shankar del 1967